«Тайбэйский вокзал» (; ) — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линии Баньнань и Даньшуй. Находится на территории района Чжунчжэн в Тайбэе. Станция «Тайбэйский вокзал» была открыта 25 декабря 1997 года при продлении линии Даньшуй на юг. Она располагается между станциями «Чжуншань» и «Госпиталь ТГУ». 24 декабря 1999 года была открыта станция на линии Баньнань в составе участка Наньган. Станция «Тайбэйский вокзал» линии Баньнань располагается между станциями «Храм Шаньдао» и «Симэнь». На станции установлены автоматические платформенные ворота.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Баньнань
Линия метрополитена Даньшуй
Станции метрополитена, построенные в 1997 году